Landkreis Bitterfeld, een voormalig Landkreis in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, nu een deel van Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Bitterfeld (plaats), een voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, nu een deel van Bitterfeld-Wolfen